Wiyot kan syfta på:

Wiyot (gud) – en skapelsegud hos Jauneñoindianerna
Wiyotindianer
Wiyot (språk)